Марло — фамилия.

Известные носители 
 Марло, Беренис (род. 1979) — французская актриса и модель.
 Марло, Кристофер (1564—1593) — английский поэт, переводчик и драматург-трагик елизаветинской эпохи; разведчик.
 Марло, Патрик (род. 1979) — канадский хоккеист.
 Марло, Эд (1903—1991) — американский фокусник, специализировался на карточной магии.

 Филип Марлоу — частный детектив из Лос-Анджелеса, главный герой произведений Рэймонда Чандлера.

См. также 
 Марлов
 Марлоу